Развлечение:

 Развлечение — активная деятельность, в результате осуществления которой человек испытывает удовольствие.

Название 
 «Развлечение» — литературно-юмористический журнал (1859—1916), основанный издателем Ф. Б. Миллером.
 «Развлечение» — фильм ужасов 2008 года режиссёра Джона Симпсона.
 «Развлечение» — третий студийный альбом украинской группы «Валентин Стрыкало» 2016 года.